Die Division 1 1946/47 war die neunte Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde CO Roubaix-Tourcoing, ein Klub, den es überhaupt erst seit 1945 gab.

Erster Spieltag war der 18. August 1946, letzter Spieltag der 18. Mai 1947. Über Silvester gab es eine 14-tägige „Winterpause“.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 17. Platz abgeschlossen hatten (Ausnahme: Lyon OU, das als letztjähriger 15. dennoch abstieg), und die vier Aufsteiger aus der zweiten Division. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (Titelverteidiger OSC Lille, CO Roubaix-Tourcoing, Racing Lens),
 vier aus Paris bzw. der Champagne (Racing Paris, Red Star Olympique, Aufsteiger Stade Français, Stade Reims),
 drei aus dem Nordosten (FC Metz, Racing Strasbourg, Aufsteiger FC Nancy),
 drei aus dem Nordwesten (Le Havre AC, FC Rouen, Stade Rennes UC),
 sieben aus dem Süden (AS Saint-Étienne, Girondins Bordeaux, die beiden Aufsteiger Toulouse FC und SO Montpellier, FC Sète, Olympique Marseille, AS Cannes).

Saisonverlauf 
Es war ein Jahr der Dominanz des Nordostens gegenüber dem Landessüden: sechs Vereine unter den besten acht in der Tabelle und mit Roubaix-Tourcoing bzw. Reims auch Meister und Vizemeister – die die vorangehende Saison als Dritter bzw. Vierter abgeschlossen hatten – stammten von dort. Diese beiden hielten das Rennen um den Titel relativ lange offen, und trotz einer Heimniederlage Mitte April gegen CORT führten die Rot-Weißen aus der Champagne das Klassement bis zum drittletzten Spieltag an. Dann allerdings gab Roubaix-Tourcoing sich keine Blöße mehr, hatte auch das leichtere Restprogramm – unter anderem gegen die beiden Tabellenletzten – und am Ende einen optisch sogar deutlichen Vorsprung. Zwei Spieler ragten aus dieser Mannschaft hervor: Torhüter Julien Darui, in dieser Zeit Frankreichs unumstrittene Nummer Eins, und Stürmer Heinrich „Henri“ Hiltl, ein schon vor dem Krieg eingebürgerter Österreicher, der ungeachtet seiner 36 Jahre insgesamt 23 Tore schoss, viele davon in der letzten Spielviertelstunde, ganz häufig per angeschnittenem, direktem Freistoß und oft spielentscheidend angesichts der alleine acht 1:0-Erfolge seiner Elf.

Titelverteidiger Lille besaß trotz der Abgänge von Bihel und Bourbotte zwar immer noch eine große Offensivkraft (zweitbester Sturm der Liga) und Heimstärke, aber gegen die beiden Spitzenteams gelang nur ein Sieg bei drei (0:1-)Niederlagen. Auch der Angriff aus Metz beeindruckte mit seinen 93 Saisontreffern, doch nur vier Auswärtssiege reichten lediglich für einen Mittelfeldrang. Von den Aufsteigern konnte sich Stade Français, das Team von Trainer Helenio Herrera mit seinem „brillanten Offensivduo Ben Barek/Nyers“, besonders weit oben platzieren. Unter den vier Absteigern befanden sich mit Le Havre und Rouen auch beide normannischen Vereine; zur folgenden Saison kamen, da die Division 1 wieder auf 18 Teilnehmer verkleinert wurde, der FC Sochaux und Olympique Alès hinzu.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren folgende 16 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Julien Darui (37), Georges Deruelle (38), Michel Frutuoso (35), Roger Grava (34), Henry (5), Henri Hiltl (36), Camillo Jerusalem (25), Jean-Jacques Kretschmar (12), Lucien Leduc (35), Jacques Leenaert (23), Michel Lewandowski (29), Maës (1), Stanislas „Staho“ Laczny (33), Marceau Stricanne (25), Stanislas Sumera (25), Czesław Urbaniak (36)

Erfolgreichste Torschützen 
Erfolgreichster Torschütze war Hiltl (23). Darüber, wer CORTs restliche 48 Treffer erzielte, findet sich in der Literatur keine lückenlose Zusammenstellung.

Siehe auch 
 Division 2 1946/47
 Coupe de France 1946/47

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9.
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5.
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X.

Anmerkungen und Nachweise 

1946/47
Fußballsaison 1946/47